Liutbert ist der Name folgender Personen:

 Liutbert (Köln) (vor 793–871), Erzbischof von Köln und Bischof von Münster
 Liutbert (Mainz) († 889), Erzbischof von Mainz